Dimitrovgrad je ime več mest, vseh poimenovanih po Georgiju Dimitrovu:

 Dimitrovgrad, Rusija
 Dimitrovgrad, Bolgarija
 Dimitrovgrad, Srbija